Стар — в германских языках часто означает «Звезда», кроме того употребляется в значении:

 Патрик Стар — персонаж американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
 «Нью Стар» — китайское торговое судно-сухогруз.
 «Фелло Стар» — гвинейский футбольный клуб из города Лабе.
 «Манглеруд Стар» — норвежский хоккейный клуб из города Осло.
 «Ред Стар» — французский футбольный клуб из Парижа.
 Стар, Даррен (род. 1961) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Стар, Джефри (Джеффри Линн Стейнинджер; род. 1986) — американский певец, модель, стилист, диджей и визажист.
 Стар, Райан (род. 1978) — американский музыкант.
 Стар, Кеннет (1946—2022) — американский юрист, независимый прокурор, федеральный судья.
 Стар, Элвис Джекоб (1916—1998) — американский организатор высшей школы и государственный деятель, министр армии США (1961—1962).
 Лила Стар (род. 1985) — американская порноактриса.
 Луна Стар (род. 1989) — кубинская порноактриса.
 Селеста Стар (род. 1985) — американская порноактриса.
 Шармейн Стар (род. 1980 — псевдоним филиппинской порноактрисы.
 Стоу, Стар (1956—1997) — американская фотомодель.

См. также 
 Звезда (значения)
 Старр
 Суперстарс
 Star (значения)